La Serie A1 1987-1988 è stata la 69ª edizione della massima divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
La Canottieri Napoli conclude in testa alla classifica la stagione regolare, ma ritrova in finale, per la seconda stagione consecutiva, il Posillipo, che si impone alla bella conquistando il terzo scudetto in quattro anni.
I Play-out sentenziano ben quattro retrocessioni.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Play out

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia
 Volturno, Civitavecchia, Rari Nantes Camogli e Como retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1987-88

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1987
Sport acquatici nel 1988
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto